Terminator est un mot latin traduit en français par terminateur. Le mot existe aussi tel quel en anglais, et peut désigner :

Fiction 
 Des androïdes appelés Terminator : Le T-1, le T-800, le T-850, le T-1000, et le T-X protagonistes de la saga de science-fiction Terminator :
 Terminator, un film américain réalisé par James Cameron en 1984 et sorti en 1985 en France.
 Terminator 2 : Le Jugement dernier, suite du précédent, sorti en 1991.
 Terminator 3 : Le Soulèvement des machines, troisième opus de la série Terminator, sorti en 2003.
 Terminator Renaissance, quatrième opus de la série Terminator, sorti en 2009.
 Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor, série télévisée américaine basée sur l'histoire de Terminator, diffusée en 2008 et 2009.
 Terminator Genisys, cinquième opus de la série Terminator sorti en 2015
 Terminator: Dark Fate, sixième opus de la série Terminator sorti en 2019
 Terminator, une série de comics, issue de la saga.

 Terminator, une série de jeux vidéo, issue de l'univers des films.

 The Terminators, un film mockbuster américain produit par The Asylum, sorti en DVD en 2009.
 L'Armure Terminator, une armure antique des Space Marines dans l'univers du jeu de figurines Warhammer 40,000.

Biochimie 
 Terminator, technologie d'ingénieurie génétique, destinée à contrôler l'usage des OGM en rendant stérile les semences de seconde génération.

 BigDye terminator, (TM), une chimie de fluorescence utilisée sur les séquenceurs de gènes construits par la société PerkinElmer.

Musique 
Terminator X un DJ américain.

Informatique 
 Terminator est le nom de deux émulateurs de terminal libres, sous licence GNU GPL, pour systèmes GNU/Linux et Unix :
 Le premier, Gnome Terminator, développé en Python pour GNOME.
 Le second, Terminator, développé en Java, compatible Mac OS X et Windows.

Politique 
 Terminator est le surnom de Bosco Ntaganda, un militaire recherché par la CPI pour crimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo.

Armement 

 Terminator est le surnom officieux du BMPT, un véhicule de combat d’infanterie russe.

Autre 
 Le Terminator est un surnom du tueur en série ukrainien Anatoly Onoprienko.

Références